Entelodontul, poreclit și porcul dracului sau porcul ucigaș, este un animal pre-istoric omnivor din familia porcinelor, care a trăit în pădurile și câmpiile Americii de Nord, Europei și Asiei, între perioada eocenului și cea a miocenului, pentru aproximativ 20,9 milioane ani.

Note

Legături externe
http://www.abc.net.au/beasts/factfiles/factfiles/entelodont.htm  Video, images & sound
http://digital.lib.uiowa.edu/u?/geoscience,34   Entelodont Skeleton

Artiodactyla